

Geografia
 Inghilterra
 South Hill – villaggio della contea della Cornovaglia

 Stati Uniti d'America
 South Hill – census-designated place della Contea di Tompkins, New York
 South Hill – città della Contea di Mecklenburg, Virginia
 South Hill – census-designated place della Contea di Pierce, Washington